Plaats in Indonesië
 Tanjung Setia (Zuid-Pesisir), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Barat in de provincie Lampung
 Tanjung Setia (Buay Pematang Ribu Ranau Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra